Cephenemyia är ett släkte av tvåvingar. Cephenemyia ingår i familjen styngflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Styngflugor
Cephenemyia